Onderdistrict in Indonesië
 Argomulyo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Salatiga in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Argomulyo (Sedayu), een plaats in het regentschap Bantul in de provincie Jogjakarta
 Argomulyo (Banjit), een plaats in het regentschap Way Kanan in de provincie Lampung
 Argomulyo (Sumberejo), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung